Белинда може да се отнася до:

 Белинда – героиня на Александър Поуп.
 Белинда — спътник на Уран.